São Manços bezeichnet:

 São Manços (Évora), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 São Manços, im Portugiesischen Name von Manços (Bischof von Évora und Olisipo), legendärer Heiliger (um 36)